Szűrő (egyértelműsítő lap)
 Filter (zenekar)